La Delta Ethniki 1994-1995 è la 13ª edizione del campionato greco di calcio di quarto livello.

Gruppo 1

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1995-1996
      Retrocesse nei Campionati regionali 1995-1996

Gruppo 2

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1995-1996
      Retrocesse nei Campionati regionali 1995-1996

Gruppo 3

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1995-1996
      Retrocesse nei Campionati regionali 1995-1996

Gruppo 4

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1995-1996
      Retrocesse nei Campionati regionali 1995-1996

Gruppo 5

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1995-1996
      Retrocesse nei Campionati regionali 1995-1996

Gruppo 6

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1995-1996
      Retrocesse nei Campionati regionali 1995-1996

Gruppo 7

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1995-1996
      Retrocesse nei Campionati regionali 1995-1996

Gruppo 8

Classifica 

Legenda:
      Ammesso in Gamma Ethniki 1995-1996
      Retrocesse nei Campionati regionali 1995-1996

Note

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1994
Calcio nel 1995